Алмазова, Александра:
 Алмазова, Александра Борисовна (род. 1986) — российская певица, композитор, поэт. Лидер группы «Саша Алмазова и Non Cadenza».
 Алмазова, Александра Валерьевна (род. 1981) — российская певица, композитор, диджей. Бывшая солистка группы «Демо».